Демос Шакарьян (21 июля 1913 — 23 июля 1993 года) — христианин, бизнесмен армянского происхождения, родившийся в Лос-Анджелесе. Основатель Ассоциации деловых людей Полного Евангелия Full Gospel Business Men’s Fellowship International (FGBMFI). Его жизненный путь и история FGBMFI освещается в книге «Самые счастливые люди на Земле», написанной Джон и Элизабет Шеррилл и опубликована в 1975 году.

Ранние годы 
Демос был назван в честь своего деда, который оставил посёлок Кара Кала в Армении и отправился в Америку. Переезд был вызван пророчеством русского «мальчика-пророка» Ефима Клубникина о скорой трагедии, которая произойдёт в Армении. Дед принадлежал к большой армянской группе христиан-пятидесятников, переехавших в Лос-Анджелес. Демос-старший умер на строительстве железной дороги в Неваде, а его сын Исаак женился на Zarouhi Yessayian. Он основал своё дело и стал преуспевающим молочным фермером. Демос-младший также вошёл в семейный бизнес, и вскоре их ферма стала крупнейшей в мире на то время.

В 1933 году Демос Шакарьян женился на Роуз Габриелян.

Евангелизационые компании 
Шакарьян использовал свои организационные способности для проведения массовых евангелизационых фестивалей, с участием доктора Чарльза Прайса и других известных евангелистов, таких как Томи Хикс и Уильям Бранхам.

Ассоциации деловых людей Полного Евангелия 
Во время проведения палаточных евангелизаций, Шакарьян заметил, что собрания привлекают в основном женщин. Поэтому Ассоциации деловых людей Полного Евангелия была создана с целью содействовать более активному участию мужчин. Предоставить платформу для бизнесменов, показать им собственным свидетельством как Бог может действовать в их жизни. Этот план был поддержан Оралом Робертсом, и под его руководством, были основаны отделения FGBMFI в 132 странах. Сын Демоса — Ричард Шакарьян сейчас является международным президентом FGBMFI.

Верование 
Демос Шакарьян был пятидесятником в третьем поколении, он верил в «Полное Евангелие», что все сверхъестественные события Нового Завета следует понимать буквально, что они происходят и сегодня. В частности, он верил, что Бог исцеляет больных и раненых (в том числе однажды, его стадо крупного рогатого скота от туберкулёза), и что христиане наполненные Святым Духом, получают видения и подсказки от Бога, в том числе прямые повеления.
Шакарьян считал, что, хотя Бог время от времени побуждал его молиться за исцеление, его дар в первую очередь быть «помощником», как определено в I Кор 12:28.
Он уверен, что рост библейского харизматического движения стал предвестником Второго пришествия, и что будут гонения на христиан в Америке незадолго до этого.

Ссылки 
 
 / FGBMFI

Пятидесятничество в США